Panine (Панин) ou au féminin Panina (Панина) est un patronyme russe :

Famille noble Panine 
 Comte Nikita Ivanovitch Panine (1718-1783), homme politique russe.
 Comte Nikita Petrovitch Panine (1770-1837), vice-chancelier, ministre des Affaires étrangères russe
 Comte Alexandre Panine 
 Comte Viktor Nikititch Panine (1801-1874), homme d'État russe
 Général Comte Piotr Ivanovitch Panine

Autres Panine 
 Alexeï Panine (1977-), acteur russe
 Andreï Panine (1962-2013), acteur et réalisateur russe
 Boris Panine, Premier Ministre russe
 Grigori Panine (1985-), joueur de hockey sur glace russe
 Ivan Panine, un coureur russe du combiné nordique
 Nikolaï Panine, (1874-1956) patineur artistique et tireur russe 
 Pavel Panine (1909-1943), as d'aviation et héros de l'Union soviétique 
 Roman Ivanovitch Panine (1897-1949), militaire soviétique, général-major
 Vassili Panine (1935-), réalisateur russe

Panina 
 Comtesse Sophia Panina 
 Valentina Panina (1946-)  actrice russe
 Varvara Panina (1872-1911), chanteuse russe, interprète des romances et chansons gitanes 
 Natalia Panina (1971-), actrice de théâtre russe, fille de Valentina Panina

Divers 
Il peut désigner également :
 Panina, chimpanzé.
 Vera Panina, film danois en noir et blanc d'Urban Gad sorti en 1918.

Famille noble russe
Patronyme russe